ICV est un sigle qui peut signifier :
 Iniciativa per Catalunya Verds (en français, Initiative pour la Catalogne Verts), un parti politique catalan ;
 intégration du cycle de la vie, une technique qui permet une guérison rapide chez les adultes ayant subi des maltraitances ou des négligences au cours de leur enfance ;
 Institut coopératif du vin, l'union coopérative de Montpellier.